Ла Агуха има више значења:

 Ла Агуха (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Агуха (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Агуха (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Агуха (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Агуха, Ла Игера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Агуха, Ла Абуха (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Агуха (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Агуха (Куичапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику